Gestühl (Kollektivum von Stuhl), manchmal auch Gebänk (zu Bank), auch allgemein Bestuhlung, bezeichnet die feste oder dauerhafte Sitzmöbelausstattung eines Raumes, meist Innenraumes.

Beispiele:
 Altargestühl
 Chorgestühl
 Kirchengestühl
 Schulgestühl
 Theaterbestuhlung

Siehe auch

Sitzmöbel
Innenarchitektur